Aurizon steht für

 Australisches Güterverkehrsunternehmen Aurizon Holdings Limited
 Handelsname eines tiermedizinischen Kombinationspräparates mit Marbofloxacin, Clotrimazol und Dexamethason